8603 Senator – asteroide della fascia principale
Flavio Senator – politico dell'Impero romano d'Oriente
Opel Senator – automobile della Opel
HSV Senator – automobile della Holden Special Vehicles
Senator – sitcom Rai per la regia di Gianfrancesco Lazotti

Pagine correlate 
 Senatore (disambigua)